Larbi Ben M’barek, un footballeur marocain ;
 Mustapha Ben M’Barek, footballeur franco-marocain ;
 Slaheddine Ben Mbarek, homme politique et diplomate tunisien.
Patronyme marocain
Patronyme tunisien